Hendrik van Pruisen (1747-1767), zoon van prins August Willem
Hendrik van Pruisen (1781-1846), zoon van koning Frederik Willem II